Cargo hace referencia a varios artículos:

Derecho
 Imputación (derecho), delito imputado a un acusado.

Economía
Cargo (economía), el débito de una cuenta.

Empleo
 Cargo público
 Cargo político
 Cargo electo
 Alto cargo
 Cargo eclesiástico
 Cargo militar
 Cargo universitario

Películas
Cargo (película de 1990)Cargo (película de 2004)
Cargo (película de 2006)Cargo (película de 2009)
Cargo (película de 2017)

AdemásCargo (heráldica), algo sin ruptura ni alteraciones.Cultos cargo''', movimientos religiosos de Australia y Melanesia.